est la formule brute de plusieurs isomères.

Bromoalcane
 1,2-dibromohexane, numéro CAS , racémique
 1,5-dibromohexane, numéro CAS , racémique
 1,6-dibromohexane, numéro CAS 
 2,2-dibromohexane, numéro CAS 
 2,3-dibromohexane, numéro CAS , racémique
 2,5-dibromohexane, numéro CAS , racémique
 1,2-dibromo-4-méthylpentane, numéro CAS , racémique
 1,4-dibromo-4-méthylpentane, numéro CAS , racémique
 1,5-dibromo-2-méthylpentane, numéro CAS , racémique
 1,5-dibromo-3-méthylpentane, numéro CAS 
 2,3-dibromo-2-méthylpentane, numéro CAS , racémique
 2,3-dibromo-4-méthylpentane, numéro CAS , racémique
 1-bromo-2-(bromométhyl)-pentane, numéro CAS , racémique